Leptarciella är ett släkte av insekter. Leptarciella ingår i familjen vedstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vedstritar
Leptarciella